Buxton ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Buxton (Iowa)
 Buxton (Kansas)
 Buxton (Maine)
 Buxton (Mississippi)
 Buxton (Missouri)
 Buxton (Montana)
 Buxton (North Carolina)
 Buxton (North Dakota), im Traill County
 Buxton (Oregon)
 Buxton Center, Maine
 Buxton Township, North Dakota

in Australien:
 Buxton (Victoria)
 Buxton (New South Wales)

in Guyana:
 Buxton (Guyana)

in Großbritannien
 Buxton (Norfolk)
 Buxton (Derbyshire)

in Kanada:
 Buxton (Ontario)

im NRHP gelistete Objekte:
 Buxton Historic Townsite, in Lovilia, Iowa, ID-Nr. 83000392
 Buxton Inn, in Granville, Ohio, ID-Nr. 72001029
 Buxton Place, in Inez, North Carolina, ID-Nr. 93000323
 Buxton Powder House, in Buxton Center, Maine, ID-Nr. 76000120

Buxton ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Buxton (* 1969), britischer Comedian
 Angela Buxton (1934–2020), britische Tennisspielerin
 Aubrey Buxton, Baron Buxton of Alsa (1918–2009), britischer Autor, Fernsehproduzent und Politiker
 Barclay Fowell Buxton (1860–1946), britischer Evangelist
 Bertha Henry Buxton (1844–1881), britische Kinderbuchautorin
 Byron Buxton (* 1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles Buxton (1823–1871), britischer Politiker
 Douglas Buxton (1917–1984), australischer Segler
 Frank Buxton (* 1930), US-amerikanischer Schauspieler
 Glen Buxton (1947–1997), US-amerikanischer Musiker
 Ian Buxton (* 1938), britischer Fußball- und Cricketspieler
 Jake Buxton (* 1985), englischer Fußballspieler
 Martin Noel-Buxton, 3. Baron Noel-Buxton (1940–2013), britischer Politiker
 Noel Noel-Buxton, 1. Baron Noel-Buxton (1869–1948), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer
 Patrick Alfred Buxton (1892–1955), britischer Entomologe und Mediziner
 Priscilla Buxton (1808–1852), britische Abolitionistin
 Richard Buxton (1786–1865), britischer Schuhmacher und Botaniker
 Richard G. A. Buxton, britischer Gräzist
 Sarah Buxton (* 1980), US-amerikanische Countrysängerin
 Sarah Galbraith Buxton (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Sydney Buxton, 1. Earl Buxton (1853–1934), britischer Politiker und Gouverneur von Südafrika

Sonstiges
 Buxton-Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik